В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Гельгу Мастгофф 7-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Івонн Гулагонг (Переможниця)
 Гельга Мастгофф (фінал)

 Відсутня
 Мартіна Навратілова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Canadian Open (теніс)